The Marriage Counselor (originaltitel Temptation: Confessions of a Marriage Counselor) är en  romantisk dramafilm  som hade premiär den 23 mars 2013, den är regisserad av Tyler Perry.

I filmen spelar Jurnee Smollett som Judith, en nygift äktenskapsrådgivare som ger bra rådgivning till andra men har svårigheter att hantera problemen i sitt eget äktenskap. Andra skådespelare i filmen är Lance Gross, Vanessa L. Williams och Brandy Norwood.

Rollista 
 Jurnee Smollett – Judith
 Lance Gross – Bryce
 Vanessa L. Williams – Janice
 Brandy Norwood – Melinda
 Kim Kardashian – Ava
 Robbie Jones – Harley
 Ella Joyce – Sarah
 Candice Coke – Äldre Judith

Referenser 

Amerikanska filmer 2013
Amerikanska romantiska komedifilmer
Filmer i regi av Tyler Perry
Engelskspråkiga filmer